Обыкновенный верхогляд — вид лучепёрых рыб семейства карповых.
 Верхогляд, Геннадий Викторович (род. 1951) — солист Ростовского музыкального театра, народный артист России (2006).
 Верхогляд, Дарья Сергеевна (род. 1992) — украинская спортсменка, мастер спорта международного класса (академическая гребля).